Morwowate (Moraceae Link) – rodzina roślin z rzędu różowców (Rosales). Obejmuje 37 rodzajów z 1137 gatunkami. Są one spotykane na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, ale brak ich w północnej części Ameryki Północnej i Eurazji, na obszarach pustynnych i w Nowej Zelandii. Większość gatunków rośnie w strefie międzyzwrotnikowej, nieliczne w strefach umiarkowanych. Zaliczane tu rośliny zawierają zwykle sok mleczny. Są wiatropylne lub owadopylne (figowiec).

Do rodziny należą ważne drzewa owocowe: brosimum Brosimum, chlebowiec Artocarpus, figowiec Ficus, morwa Morus, Treculia. Roślinami kauczukodajnymi są figowiec i Castilla, włóknodajnymi, w tym wykorzystywanymi do wyrobu papieru są: brusonecja Broussonetia, figowiec i Poulsenia. Żółtnica Maclura wykorzystywana jest do barwienia i sadzona jako ozdobna, podobnie jako ozdobne uprawiane są figowce i brusonecja. Liczne gatunki dostarczają drewna, zwłaszcza z rodzajów: brosimum, chlebowiec, figowiec, żółtlica, Milicia i Streblus. Liście morwy stanowią pożywienie dla jedwabnika morwowego.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa, krzewy i liany, rzadziej rośliny zielne, często z nierozgałęzionymi włoskami gruczołowatymi i niemal zawsze z sokiem mlecznym (zanika u Fatoua), tworzonym w rurkach mlecznych w miękiszu łodyg i zwykle też liści. Rośliny zielne tu należące są sukulentami lub bulwiastymi geofitami.
 Liście Zwykle skrętoległe, rzadziej naprzeciwległe lub w okółkach. Pojedyncze, rzadziej dłoniasto lub pierzasto złożone. Wsparte przylistkami, które czasem bywają jednak mocno zredukowane (np. u Dorstenia). Blaszki są całobrzegie, ząbkowane do mniej lub głębiej klapowanych. Użyłkowanie pierzaste, dłoniaste lub z trzema głównymi żyłkami. Ściany komórkowe często wysycone węglanem wapnia lub krzemionką, nierzadko obecne są cystolity.
 Kwiaty Rozdzielnopłciowe, drobne, zebrane w gęste kwiatostany wyrastające w kątach liści (rośliny są jednopienne lub dwupienne). Oś kwiatostanu często rozrasta się, tworząc główkę lub obrastając kwiaty (u figowców) – tworząc kwiatostan zwany sykonium, czasem ma kształt stożkowaty lub spłaszczonej tarczki (np. u Castilla i Dorstenia). Rzadko kwiaty wyrastają pojedynczo. Okwiat zwykle tworzony jest przez zrośnięte u dołu 4 lub 5 działek, czasem jest ich więcej – do 10 i tworzą dwa okółki. Płatków korony brak. W kwiatach męskich zazwyczaj są cztery pręciki (rzadziej inna liczba od 1 do 6). Nitki pręcików są wolne lub zrośnięte, proste lub zgięte. Poza tym często obecna jest zredukowana zalążnia. W kwiatach żeńskich prątniczków brak. Zalążnia jest jedno-, rzadko dwukomorowa, górna lub dolna, zwieńczona jedną lub dwiema szyjkami słupka i znamionami.
 Owoce Soczyste, zwykle drobne pestkowce tworzące owocostany, rzadko suche niełupki otoczone zmięśniałym okwiatem. Często owoce otaczane są mięśniejącą osią kwiatostanu. Nasiona zawierają prosty lub zgięty zarodek, często z liścieniami nierównej długości.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
W ujęciu Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016) jest to rodzina siostrzana dla pokrzywowatych Urticaceae, umieszczana w rzędzie różowców Rosales. Wspólnie jeszcze z wiązowatymi i konopiowatymi rośliny te tworzą klad określany mianem 'urticalean', w systemach klasyfikacyjnych wyróżniających liczniejsze rzędy o węższym ujęciu stanowią one rząd pokrzywowców Urticales (np. w systemie Takhtajana z 2009 i w systemie Cronquista z 1981).

Istotne zmiany w ujęciu rodziny dotyczyły pozycji plemienia Cecropieae (z cekropką Cecropia), dawniej tu zaliczanego (jako podrodzina Conocephalideae), później wyłączanego w osobną rodzinę drążnikowatych Cecropiaceae, a w końcu włączonego do pokrzywowatych.

 Podział i wykaz rodzajów

Plemię Maclureae Clement & Weiblen
 Maclura Nutt. – żółtnica

Plemię Artocarpeae R. Br., 1818 nom. cons.
 Artocarpus J.R.Forst. & G.Forst. – chlebowiec
 Batocarpus H.Karst.
 Clarisia Ruiz & Pav.

Plemię Moreae Gaudich. (1830), nom. cons.
 Bagassa Aubl.
 Milicia Sim
 Morus L. – morwa
 Sorocea A.St.-Hil.
 Streblus Lour.
 Trophis P.Browne

Plemię Parartocarpeae Zerega & E. M. Gardner
 Hullettia King ex Hook.f.
 Parartocarpus Baill.

Plemię Dorstenieae Dumortier
 Allaeanthus Thwaites
 Bleekrodea Blume
 Bosqueiopsis De Wild. & T.Durand
 Broussonetia L'Her. ex Vent. – brusonecja, papierówka
 Brosimum Sw. – brosimum, mlekowiec
 Dorstenia L.
 Fatoua Gaudich.
 Helianthostylis Baill.
 Malaisia Blanco
 Treculia Decne. ex Trecul
 Trilepisium Thouars
 Trymatococcus Poepp. & Endl.

Plemię Ficeae Dumortier
 Ficus L. – figowiec, fikus

Plemię Castilleae C. C. Berg
 Antiaris Lesch.
 Antiaropsis K.Schum.
 Castilla Cerv.
 Helicostylis Trecul
 Maquira Aubl.
 Mesogyne Engl.
 Naucleopsis Miq.
 Perebea Aubl.
 Poulsenia Eggers
 Pseudolmedia Trecul
 Sparattosyce Bureau

Przypisy